Division 1 2019-2020 – edizione della competizione di pallacanestro femminile belga
 Division 1 2019-2020 – edizione della competizione di pallamano maschile francese